Bosznia-Hercegovina
Rakitnica falu Rogatica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Rakitnica falu Trnovo községben, a Szarajevói kantonban
Rakitnica a Neretva mellékfolyója
Rakitnica a Prače mellékfolyója

 Észak-Macedónia
Rakitnica falu Demir Hiszar községben a Pelagóniai régióban

 Horvátország
Rakitnica falu Virje községben, Kapronca-Körös megyében

 Koszovó
Rakitnica falu Srbica községben, a Kosovska Mitrovicai körzetben

 Szlovénia
Rakitnica falu Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban